ERC steht für:

 ERC (IRC-Client), ein IRC-Client für Emacs
 ERC (Panzer), ein französischer Spähpanzer von Panhard
 Eis- und Rollsport-Club bzw. Eishockey- und Rollschuhclub, siehe Liste von Sportvereinskürzeln
 ERC Ingolstadt
 ERC Sonthofen
 Economic Risk Capital, siehe Risikokapital
 Emergency Relief Coordinator, der UN-Nothilfekoordinator (Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen)
 Elizabeth River Crossings, ein amerikanisches Infrastruktur-Unternehmen
 Emergency Rescue Committee, eine Hilfsorganisation für deutsche und österreichische antifaschistische Flüchtlinge in Frankreich 1940 bis 1942
 endoskopisch retrograde Cholangiographie, eine endoskopische Methode
 Environmental Release Category, siehe Expositionsszenario
 Esquerra Republicana de Catalunya, katalanische Partei
 European Rally Championship, die Rallye-Europameisterschaft der FIA
 European Rallycross Championship bzw. European Rallycross Car, siehe Rallycross
 European Relief Council, der Rat für das Europäische Hilfswerk – eine Organisation zur Unterstützung der Hilfswerke Herbert Hoovers nach dem Ersten Weltkrieg
 European Resuscitation Council, eine Arbeitsgruppe für Kardiologie in der Notfallmedizin
 Europäischer Forschungsrat, englisch European Research Council
 Electrical Rule Check, Überprüfung der elektrischen Regeln beim Chipentwurf
 Flughafen Erzincan in der Türkei (IATA-Code)

ERC